Nilson de Souza Pereira, carinhosamente chamado de Tio Nilson (Salvador - 26 de outubro de 1924 - Salvador, 21 de novembro de 2013) foi um dirigente  espírita brasileiro. Junto com o seu amigo e "irmão" Divaldo Franco fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção e a obra social Mansão do Caminho, que presidiu durante muitos anos. Ambos se conheceram na juventude, quando, na época da Marinha, Nilson frequentou aulas de português ministradas por Divaldo Franco.

Biografia 
Tio Nilson desempenhou as atividades de bancário, telegrafista do Ministério da Marinha e funcionário da Empresa de Correios e Telégrafos, conciliando as atividades profissionais com a assistência aos necessitados. Após a aposentadoria, dedicou-se inteiramente ao próximo, nas tarefas diárias da Mansão do Caminho e nas viagens de iluminação doutrinária, quando acompanhava o irmão de ideal.
Desencarnou de falência múltipla dos órgãos no Hospital Santa Isabel, em Salvador (BA), e seu sepultamento foi realizado no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília.

Militância Espírita 
Em 1945, junto com Divaldo Franco e orientados pela benfeitora Joanna de Ângelis começaram os trabalhos assistenciais que resultaram na fundação, em 7 de setembro de 1947, do Centro Espírita Caminho da Redenção, no bairro de Pau da Lima, Salvador.

Em 15 de Agosto de 1952, Divaldo e Nilson realizam outra empreitada em favor dos necessitados e fundam a Mansão do Caminho, obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Nesses trabalhos a experiência e dedicação de Nilson têm sido essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos.

Enquanto Divaldo viajava, pregando o Espiritismo pelo mundo, Nilson presidia as atividades das obras e dirigia os trabalhos doutrinários e gráficos. Prossegue, no plano espiritual, sua tarefa missionária.

Embaixador da Paz 
Em 30 de dezembro de 2005, Nilson recebeu o título de Embaixador da Paz no mundo pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, Capital da Organização Mundial da Paz, braço da ONU, Suíça, concedido pelos relevantes serviços prestados à Humanidade. Portanto Nilson de Souza Pereira é o 206º Embaixador da Paz

Obra 
Dando sua contribuição ao Movimento espírita, Nilson organizou os seguintes livros:

 Terapia Espírita para os desencarnados;
 A Serviço do Espiritismo (Divaldo Franco na Europa);
...E o Amor Continua;
 Exaltação à Vida;
 Depois da Vida;
 Vidas em Triunfo;
 Viagens e Entrevistas.
 Além de escrever para a revista Presença Espírita.

Ligações externas 
 
 

Escritores espíritas do Brasil
Espíritas do Brasil
Telegrafistas